Emma Herwegh (Prússia, 10 de maio de 1817 — Paris, 24 de março de 1904) foi uma escritora alemã.